

Культура та мистецтво

У кіно 
 Залізна людина — американський художній боксерський фільм, режисера Тода Броунінга, 1931 року
 Тецуо – залізна людина — японський кіберпанковий фільм жахів, знятий Сінья Цукамото, 1989 року
 Залізна людина — фільм знятий за однойменним коміксом Marvel, 2008 року
 Залізна людина 2  — продовження фільму, за коміксами Marvel, 2010 року
 Залізна людина 3  — продовження фільму, за коміксами Marvel, 2013 року

Мультиплікаційні серіали 
 Залізна людина — американський мультсеріал студії Marvel, заснований на коміксах про Залізну Людину, з 1994 по 1996 роки
 Залізна людина: пригоди у броні — мультиплікаційний серіал про персонажа коміксів Marvel, з 2009 по 2012 роки

Персонажі 
 Iron Man (супергерой) — вигаданий персонаж, супергерой з коміксів Marvel
 Тоні Старк — вигаданий персонаж з кінематографічного всесвіту Marvel, широко відомий під псевдонімом Залізна людина

Інші 
 Iron Man (відеогра)
 Залізна людина (скульптура) – тибетська скульптура XI ст., виточена з фрагмента залізного метеорита

 IronMan — змагання з тріатлону на дуже великі відстані.